Le mot « sweat » est le terme anglophone pour sueur, il est utilisé également pour :

 sweat (prononcé ), un vêtement de sport (sweat-shirt) ;
 SWEAT, l'acronyme anglais pour Indice de menace de temps violent (« severe weather threat index » ), relatif à la météorologie.

Musique

Chanson 

 Sweat, une chanson du rappeur Snoop Dogg, mixée par David Guetta

Album 

 Sweat, un album de Kool & The Gang sorti en 1989 ;
 Sweat, un album du rappeur Nelly.

Télévision 

 Sweat, une série télévisée australienne.

Cinéma 

 Sweat, un court métrage de Na Hong-jin, sorti en 2007 ;
 Sweat, un film de Magnus von Horn, sorti en 2020.

Voir aussi

Notes et références